Этлис — фамилия.

Известные носители 
 Этлис, Гастон (род. 1974) — аргентинский профессиональный теннисист.
 Этлис, Семён Иосифович (1928—1984) — советский художник-оформитель игровой куклы.

Страницы значений:Однофамильцы